

Wyniki

Przypisy 

10 km na otwartym akwenie mężczyzn